Biografies:
 Brandon Paul (n. 1991), jugador de bàsquet estatunidenc
 Chris Paul (n. 1985), jugador de bàsquet estatunidenc
 Ernest Paul (1881-1964), ciclista francès 
 Gregory S. Paul (n. 1954), investigador, autor i il·lustrador estatunidenc que treballa en paleontologia i sociologia
 Jayson Paul (n. 1984), lluitador professional estatunidenc
 Sean Paul (n. 1973), cantant jamaicà de reggae-dancehall 
 Wolfgang Paul (1913-1993), físic i professor universitari alemany guardonat amb el Premi Nobel de Física l'any 1989

 Miscel·lània:
 Paul (Idaho), població dels Estats Units a l'estat d'Idaho 
 Banda Paul o Primera Nació Paul, banda índia amb base a Wabamun (Alberta) d'origen mixt cree i nakoda 
 Polp Paul (2008-2010), polp que havia estat utilitzat com a oracle per pronosticar 
 Paul (pel·lícula), pel·lícula de 2011 dirigida per Greg Mottola